Àrea de Conservació Guanacaste, lloc Patrimoni de la Humanitat al nord-oest de Costa Rica
 Cordillera de Guanacaste, serralada configurada per una sèrie d'edificis volcànics al nord de Costa Rica 
 Província de Guanacaste